Alice Vasselon (1849-1893), peintre française.
Édouard Vasselon (1814-1884), peintre français.
Henri Vasselon (1854-1896), prélat français, évêque d'Osaka.
Marius Vasselon (1841-1924), peintre français.
Pascal Vasselon (1963-), ingénieur automobile français.